« Herbe fataque » désigne plusieurs espèces de graminées tropicales :
 Panicum maximum
 Rottboellia cochinchinensis

Graminée adventice